Melpomene kan syfta på

 Melpomene – en av de 9 muserna i grekisk mytologi
 Melpomene (djur) – ett släkte av spindlar
 18 Melpomene – en asteroid i asteroidbältet